Alain Teulé (né en 1958), joueur français de rugby à XV ;
 Jean Teulé (1953-2022), écrivain français ;
 Mathieu Teulé (1907-1976), homme politique français.

Homonymie de patronyme